Tagliabue, Tagliabúe oder Tagliabué ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetta Tagliabue (* 1963), italienisch-spanische Architektin
 Carlo Tagliabue (1898–1978), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Elena Tagliabue (* 1977), italienische Skirennläuferin
 Paul Tagliabue (* 1940), amerikanischer Anwalt
 Roberto Martín Rivas Tagliabúe (* 1992), uruguayischer Fußballspieler, siehe Martín Rivas
 Sebastián Tagliabué (* 1985), argentinischer Fußballspieler